Santamariense – abitanti di Santa Maria (Rio Grande do Norte)
Santamariense – abitanti di Santa Maria (Rio Grande do Sul)
Santamariense – abitanti di Santa Maria da Vitória
Santamariense – abitanti di Santa Maria de Itabira
Santamariense – abitanti di Santa Maria de Jetibá
Santamariense – abitanti di Santa Maria do Cambucá
Santamariense – abitanti di Santa Maria do Oeste
Santamariense – abitanti di Santa Maria do Salto
Santamariense – abitanti di Santa Maria do Suaçuí